Казахстан баспасози (, «Печать Казахстана») — печатный орган отдела пропаганды ЦК Компартии Казахстана. Освещал проблемы республиканской печати и издательств. В 1957—1959 годах — газета, в 1960—1962 годах — журнал. С 1962 прекратил существование.

Литература 
 

Газеты на казахском языке
Коммунистическая партия Казахстана (1937)
Печатные издания, закрытые в 1962 году
Журналы на казахском языке